Боинг Б-29 Bockscar — самолёт, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу «Толстяк» () на японский город Нагасаки в конце Второй мировой войны. В настоящее время находится в Национальном музее ВВС США.

Бомбардировщик до Нагасаки 
Бомбардировщик был собран на заводе Гленна Мартина, что в Белвью, штат Небраска, США. Модель самолёта — Боинг Б-29 «Суперфортресс», серийный номер — 44-27297. 
19 марта 1945 года самолёт был передан 393-й эскадрилье USAF и доставлен на  базу Уэндовер, штат Юта, где находилась учебная база 509-й смешанной группы, в состав которой и входила 393 эскадрилья. В июне 1945 года бомбардировщик переправлен на остров Тиниан. 
До бомбардировки Нагасаки «Bockscar» совершил несколько учебных и боевых полётов.

Члены экипажа

Регулярный экипаж 
 Капитан Фредерик Бок () — командир экипажа (этим объясняется имя собственное «Bockscar», содержащее каламбур: boxcar по-английски — «крытый товарный вагон», а также рисунок на борту самолёта);
 Лейтенант Хью Фергюсон;
 Лейтенант Леонард Годфри;
 Лейтенант Чарльз Леви;
 Старший сержант Родэрик Арнольд;
 Сержант Ральф Белангер;
 Сержант Райф Курри;
 Сержант Уильямс Барни;
 Сержант Роберт Сток.

Экипаж, участвовавший в бомбардировке Нагасаки 

Экипаж самолёта 9 августа 1945 года () состоял из тринадцати человек:
 Майор Чарльз Суини (1919—2004) — командир экипажа;
 Лейтенант Чарльз Дональд Альбери («Дон») (1920—2009);
 Лейтенант Фред Оливи (1922—2004);
 Сержант Кермит Бихан (1918—1989);
 Айб Спитцер (1912—1984) — капрал, радиооператор;
 Сержант Рэй Галлахер (1921—1999);
 Сержант Эдвард Бакли (1913—1981);
 Сержант Альберт Дехарт (1915—1976);
 Старший сержант Джон Кухарек (1914—2001);
 Капитан Джеймс Ван Пельт (1918—1994);
 Фредерик Эшворт (1912—2005);
 Лейтенант Филипп Барнес (1917—1998);
 Лейтенант Джекоб Безер (1921—1992) — единственный член экипажа, который участвовал в бомбардировках и Хиросимы, и Нагасаки.

Атомная бомбардировка Нагасаки 

На самом деле целью второй американской ядерной бомбардировки была Кокура, Нагасаки — запасная цель. Бомбардировщик взлетел с острова Тиниан 9 августа 1945 в 2:47 по токийскому времени.

В 9:20 самолёт подлетел к Кокуре. К этому моменту, однако, над городом наблюдалась уже 70 % облачность, что не позволяло провести визуальное бомбометание. После трёх безуспешных заходов на цель, в 10:32 Суини взял курс на Нагасаки.

В 10:56 В-29 прибыл к Нагасаки, который, как выяснилось, также был закрыт облаками. Суини нехотя одобрил намного менее точный заход на цель по радару. В последний момент, однако, бомбардир-наводчик капитан Кермит Бихан в просвете между облаками заметил силуэт городского стадиона и, ориентируясь на него, произвёл сброс атомной бомбы.

Взрыв произошёл в 11:02 местного времени на высоте около 500 метров. Мощность взрыва составила около 21 килотонны.

Дальнейшая судьба бомбардировщика 
В ноябре 1945 Bockscar был доставлен обратно в США, самолёт стал числиться в авиабазе Розуэлла (штат Нью-Мексико). В августе 1946 года Bockscar был передан в авиабазу Девис-Монтен, в котором хранился как музейный экспонат. В сентябре этого же года был передан в Музей Воздушных сил (теперь — Национальный музей Военно-воздушных сил США), в котором хранится и по сей день.

Галерея

См. также 
 Enola Gay

Примечания 

Bockscar
Бомбардировщики Второй мировой войны